Јазак је насеље у Србији у општини Ириг у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 960 становника.

Овде се налази Српска православна црква Светог Николе у Јазаку.

Демографија 
У насељу Јазак живи 897 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,2 година (41,9 код мушкараца и 44,4 код жена). У насељу има 386 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,83.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Презимена у селу 
Најприсутнија презимена становништва су Божић, Гољевачки, Грујић, Илић, Јанковић, Јанкуловић, Јеркић, Родић, Јоцић, Јовановић, Костић, Мајсторовић, Малетић, Марић, Маројевић, Мирковић, Чавић, Михајловић, Младеновић, Торбица, Опачић ,Мојсиловић, Миличевић, Недић, Ненадовић, Нешковић, Петаковић,Миланковић, Поповић, Радојчић, Радонић, Савић, Станишић, Тешић, Утвић, Вукмировић, Живановић, и др.

Јазачки Прњавор 
Јазачки Прњавор, међу локалним становништвом познат скраћено Прњавор, је део села Јазак. Име је добио као прњавор — насеље најамних радника манастира Јазак, испод којег се налази.

Овај део села налази се између остатка села и манастира. Насеље се због посебне топографије пружа правцем север-југ у виду једне улице. У оквиру овог дела села не постоје назнаке центра, већ је становништво ослоњено на центар села, удаљен око 1 km. Јазачки Прњавор је до Другог светског рата био засебно насеље, али је после рата припојен тадашњем Јаску.

Познати Јазачани 

 Ђорђе Аничић, потпуковник Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Југославије

Види још 
 Манастир Јазак
 Јазачки Прњавор
 Срем

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Иригу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији